Gallai István (1938–) magyar labdarúgó (Újpesti Dózsa)
 Gallai István (1957–) magyar labdarúgó (Pécsi MSC)